Дани́лина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Данилина, Лариса Михайловна (род. 1938) — советская и российская актриса.
 Данилина, Надежда Анатольевна (род. 1967) — российская саночница.
 Данилина, Наталья Романовна (род. 1950) — российский эколог.
 Данилина, Эльвира Игоревна (род. 1965) — российская актриса.